car2go er en delebilsservice i Europa og Nordamerika, som er ejet af tyske Daimler AG, der også er Mercedes-Benz og Smart. Virksomheden tilbyder én-vejs leje af bil, hvor medlemmer faktureres på tidsbasis. Lejebilerne er udelukkende Smart Fortwo. 

I januar 2015 havde car2go 12.500 biler, heraf 1.200 el-drevet, som er fordelt på 29 byer i otte lande. Virksomheden har omkring 1.000.000 brugere på verdensplan og annoncerede i januar 2015, at virksomheden starter op i den kinesiske by Chongqing.

Historie 
Daimler introducerede første gang car2go som et pilotprogram i Ulm, Tyskland i oktober 2008, hvor konceptet blev testet af Daimlers egne medarbejdere, der havde eksklusiv adgang til de første 50 biler. car2go måtte trække sig tilbage fra deres operationer i England efter blot 1 år.

car2go-app 
Den officielle app er udviklet af tyske moovel og er blevet opdateret gentagende gange med funktionstilføjelser og bug-fixes.

Byer, hvor car2go er aktive

Byer, hvor car2go ikke længere er aktive

Referencer 

Delebil